Середній вік:
 Середній вік — віковий період людини, що передує старості.
 Середній вік (альбом) — четвертий альбом українського гурту Бумбокс.